Кріс Еверт виграла Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1975 в одиночному розряді серед жінок, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову з рахунком 2–6, 6–2, 6–1.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Кріс Еверт — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

 Кріс Еверт (Чемпіонка)
 Мартіна Навратілова (фіналістка)
 Ольга Морозова (півфіналістка) Джулі Гелдман (1 коло)
n/a
 Гельга Мастгофф (2 коло) Жель Шанфро (2 коло) Ракель Хіскафре (чвертьфіналістка) Джанет Ньюберрі (півфіналістка)
n/a
n/a
n/a

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 1975 on ITFtennis.com , the source for this draw

Жінки, одиночний розряд
Відкритий чемпіонат Франції, жінки, одиночний розряд
1975 у тенісі